Unitas steht für:

 (306) Unitas, einen Himmelskörper
 Unitas (Schiff, 1937), ein Walfangmutterschiff
 Unitas (Uhrwerke), einen Hersteller von Taschenuhrwerken
 Unitas (Versicherung), eine Versicherung
 Unitas-Verband, siehe Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studentenvereine Unitas
 Unitas (Zeitschrift), Verbandszeitschrift 

UNITAS steht für:
 UNITAS (Manöver), ein seit 1960 jährlich stattfindendes multinationales Marinemanöver
 UNITAS (Verlag), einen katholischen Verlag

Unitas ist der Name folgender Personen:
 Johnny Unitas (1933–2002), US-amerikanischer Footballspieler

Unitás steht für:
 Unitás, ehemalige ungarische Automarke

 Siehe auch
 Unitas-Film